Blake pode ser:

Pessoas 
 William Blake
 James Blake
 Blake Edwards
 Blake Lively

Outros 
Blake (banda), uma banda da Finlândia de stoner rock

Desambiguação